peut désigner :
le titre anglais de la nouvelle d'Agatha Christie, L'Appartement du troisième, initialement publiée en revue en 1942 puis, en 1974, dans les recueils britannique et américain  et, en 1981, dans le recueil français Le Bal de la victoire ;
le titre anglais du téléfilm L'Appartement du troisième, adapté de la nouvelle précédente et initialement diffusé, en 1989, dans le cadre de la série télévisée Hercule Poirot.

Notes et références